Открытый чемпионат Мексики 2006 — 13-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и 6-й у женщин, проводящегося в мексиканском городе Акапулько и являющегося частью тура ATP в рамках международной золотой серии и тура WTA в рамках серии соревнований 3-й категории.

В 2006 году турнир прошёл с 27 февраля по 6 марта. Соревнование завершало февральскую латиноамериканскую серию грунтовых турниров, расположенную в календаре после Australian Open.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Рафаэль Надаль
 в женском одиночном разряде —  Флавия Пеннетта
 в мужском парном разряде —  Сантьяго Вентура и  Давид Феррер
 в женском парном разряде —  Алина Жидкова и  Татьяна Перебийнис

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Гильермо Кориа (№ 7 в мире на тот момент), однако аргентинец не смог подтвердить свой статус, проиграв в первом раунде. В его отсутствие титул достался не сеянному Луису Орна, переигравшему в финале седьмую ракетку соревнований Хуана Игнасио Чела. Прошлогодний чемпион — Рафаэль Надаль — не защищал свой титул.

В парном соревновании среди мужчин победу одержали первые номера посева Леош Фридль и Франтишек Чермак. В финале чешский дуэт переиграл итальянскую пару Филиппо Воландри и Потито Стараче.  Прошлогодние чемпионы — Сантьяго Вентура и Давид Феррер — не защищали свой титул.

В женском одиночном турнире главный приз в финале разыграли первые номера посева: прошлогодняя чемпионка — Флавия Пеннетта (№ 20 в мире на тот момент), и Анна-Лена Грёнефельд (№ 22 в мире на тот момент). В их противостоянии вверх взяла Грёнефельд, посеянная под вторым номером.

Грёнефельд смогла победить и в парном разряде в альянсе с Меган Шонесси, посеянным на соревновании под первым номером. Прошлогодние чемпионки — Алина Жидкова и Татьяна Перебийнис — своё звание не защищали.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Луис Орна обыграл  Хуана Игнасио Челу со счётом 7-6(5), 6-4.
 Орна выигрывает 1-й одиночный титул за карьеру в основном туре ассоциации.
 Чела сыграл свой 1-й одиночный финал в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Хуан Игнасио Чела
| RD1-score01-1=65
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Луис Орна
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 

}}

 Женщины. Одиночный турнир 
  Анна-Лена Грёнефельд обыграла  Флавию Пеннетту со счётом 6-1, 4-6, 6-2.
 Грёнефельд выигрывает свой 1-й одиночный титул за карьеру в туре ассоциации.
 Пеннетта сыграла свой 3-й одиночный финал в сезоне и 8-й за карьеру в туре ассоциации.

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Секция 2 

 Финал 

 Мужчины. Парный турнир 
  Леош Фридль /  Франтишек Чермак обыграли  Филиппо Воландри /  Потито Стараче со счётом 7-5, 6-2.
 Фридль выигрывает свой 2-й парный титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Чермак выигрывает свой 2-й парный титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.

 Женщины. Парный турнир 
  Анна-Лена Грёнефельд /  Меган Шонесси''' обыграли  Синобу Асагоэ /  Эмили Луа со счётом 6-1, 6-3.
 Грёнефельд выигрывает 1-й парный титул и 4-й за карьеру в туре ассоциации.
 Шонесси выигрывает 2-й парный титул и 14-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Мексики

 ATP Тур 2006 года
 WTA Тур 2006 года

 Международная золотая серия ATP
 Серия турниров 3-й категории WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Мексика
Теннис
Февраль 2006 года
Март 2006 года
2006